SSO puede referirse a:
 Single Sign-On, un procedimiento de autenticación que habilita al usuario para acceder a varios sistemas con una sola instancia de identificación.
 Observatorio de Siding Spring (), un observatorio astronómico de Australia;
 Sur-suroeste, un punto cardinal.
 Sun-synchronous orbit, en español órbita heliosíncrona